

Geografia 
Arabia Saudita
 Medina – città dell'Hegiaz 
 Provincia di Medina – ente amministrativo saudita
Brasile
 Medina – comune del Minas Gerais 
Colombia
 Medina – comune del dipartimento di Cundinamarca 
Filippine
 Medina – municipalità della provincia di Misamis Oriental
 Malta
 Medina o Mdina – antica capitale dell'isola
 Spagna
 Medina-Sidonia – comune dell'Andalusia
 Medina de Pomar – comune di Castiglia e León
 Medina de Rioseco – comune di Castiglia e León 
 Medina de las Torres – comune dell'Estremadura
 Medina del Campo – comune di Castiglia e León 
 Madinat al-Zahra – centro dell'Andalusia
Regno Unito
 Medina – borough dell'Isola di Wight dal 1974 al 1995
 River Medina – fiume dell'Isola di Wight
Stati Uniti d'America
 Medina – città della contea di Stutsman, Dakota del Nord 
 Medina – città della contea di Hennepin, Minnesota 
 Medina – township della contea di Lenawee, Michigan
 Medina – città della contea di Orleans, New York 
 Medina – città della contea di Medina, Ohio
 Medina – città della contea di Gibson, Tennessee 
 Medina – unincorporated community della contea di Bandera, Texas
 Medina – census-designated place della contea di Zapata, Texas
 Medina – fiume del Texas
 Medina – città della contea di King, Washington
 Medina – città della contea di Dane, Wisconsin 
 Ungheria
 Medina – villaggio della contea di Tolna

Musica 
 Medina – duo musicale svedese
 Medina – album della Nuova Compagnia di Canto Popolare del 1992
 Medina – album di Pino Daniele del 2001

Persone 
 Medina – cantante danese
 Alberto Medina – calciatore messicano
 Alexa Moreno Medina - ginnasta messicana
 Alexander Medina – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Anabel Medina Garrigues – tennista e allenatrice di tennis spagnola
 Antonio Medina García – scacchista spagnolo
 Antonio César Medina – calciatore argentino
 Carla Medina – cantante e chitarrista messicana
 Carlos Vicente Tenorio Medina - calciatore ecuadoriano
 Claribel Medina – attrice portoricana
 Davana Medina – atleta di fitness portoricana
 Danilo Medina – politico dominicano
 Efraim Medina Reyes – scrittore, poeta, musicista, giornalista, regista, sceneggiatore e drammaturgo colombiano
 Ernest Lou Medina – militare statunitense
 Fabiano Medina da Silva - ex calciatore brasiliano
 Facundo Medina - calciatore argentino
 Fernando Medina – economista e politico portoghese
 Fernando Medina – schermidore spagnolo
 Francisco de Medina – letterato spagnolo
 Francisco Medina Luna – calciatore spagnolo
 Franco Medina – calciatore peruviano
 Gabriel Medina – surfista brasiliano
 Henry Medina – calciatore guatemalteco
 Isaías Medina Angarita – politico venezuelano
 Jaume Medina – filologo, latinista, scrittore traduttore e poeta spagnolo
 Jesús Medina – calciatore paraguaiano
 John Medina – ex calciatore venezuelano
 John Stefan Medina – calciatore colombiano
 Jorge Medina Estévez – cardinale cileno
 José Antonio Sánchez Medina - ex atleta paralimpico spagnolo
 José María Medina – calciatore uruguaiano
 Josephine Medina – tennistavolista filippina
 Juan Carlos Medina – calciatore messicano
 Juan José Medina – politico paraguaiano
 Leonardo Medina – ex calciatore uruguaiano
 Lina Medina – la più giovane partoriente della storia della medicina
 Luis Caicedo Medina - calciatore ecuadoriano
 Luis Medina Barrón - generale e diplomatico messicano
 Manuel Medina Olmos – vescovo cattolico spagnolo
 Mariel Medina – pallavolista portoricana
 Mario Medina – ex calciatore messicano
 Marisol Medina – calciatrice argentina
 Marlon Medina – calciatore nicaraguense
 Maxine Medina – modella filippina
 Miguel Medina – calciatore paraguaiano
 Nery Medina – calciatore honduregno
 Ninrod Medina – ex calciatore honduregno
 Nicolás Medina – calciatore argentino
 Patricia Medina – attrice britannica
 Pedro de Medina – cosmografo e cartografo spagnolo
 Pilar Medina Canadell – modella spagnola
 Ramón Medina Bello – ex calciatore argentino
 Ricardo Medina – calciatore uruguaiano
 Ricardo Medina Jr. – attore statunitense
 Roberto Medina – ex calciatore messicano
 Ruben González Medina - vescovo cattolico portoricano

Altro 
 Medina – quartiere caratteristico di molte città del Maghreb